Turkiets administrativa indelning är baserat på 81 provinser (turkiska: iller, singularis il). En provins styrs av en guvernör, vali, och provinserna benämndes därför tidigare 'guvernement', vilâyet. Provinserna är uppdelade i distrikt (ilçeler, singularis ilçe), som kan omfatta både landsbygd och stadsområden. Varje provins har ett administrativt centrum (il merkezi) i det centrala distriktet (merkez ilçe). Det centrala distriktet styrs av en viceguvernör, och de övriga distrikten av underguvernörer (kaymakam). Varje kommun (belediye) i dess stadszon (belde) är en administrativ enhet vars styrelse varierar från provins till provins.

Tabell över provinserna

Noter 

 
Administrativa indelningar av länder i Asien
Administrativa indelningar av länder i Europa